Nicolas  nom porté par différents souverains mais également par deux cuirassés de la Marine impériale de Russie.

Personnalités 

 Nicolas , (Papa Niccolò I) pape de 858 à 867 ;
 Nicolas , patriarche de Constantinople (901-907, puis 912-925).
 Nicolas , duc de Mecklembourg de 1130 à 1160 ;
 Nicolas  de Mecklembourg-Werle (1210-1277), prince de Mecklembourg-Rostock de 1229 à 1234 et prince de Mecklembourg-Werle de 1234 à 1277.
 Nicolas  Malgras, évêque d'Uzès de 1483 à 1503.
 Nicolas  de Larmessin, marchand libraire et doreur de livres parisien du .
 ̇Nicolas  Joseph Esterházy, prince hongrois (1762-1790)
 Nicolas , Empereur de Russie de 1825 à 1855 ;
 Nicolas , (Nikola  Petrović) roi du Monténégro de 1910 à 1918, poète serbe (1841-1921), auteur d'un célèbre chant patriotique ;

Marine impériale de Russie 
 Empereur Nicolas  (Imperator Nikolaï  - Император Николай ) : Cuirassé de la Marine impériale de Russie de 1891 à 1905, capturé par les Japonais lors de la bataille de Tushima le , il servit dans la Marine impériale du Japon de 1905 à 1915 sous le nom de Iki;
 Empereur Nicolas  : cuirassé de la Marine impériale de Russie, sa construction débuta en 1916, il ne fut jamais terminé, il fut détruit en 1927.

Nicolas 01